Loch More kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch More (sjö i Storbritannien, lat 58,38, long -3,58), Skottland, Highland, 
 Loch More (sjö i Storbritannien, lat 58,28, long -4,87), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar